Diamond est un mot anglais qui signifie diamant.

Patronyme 

 Aleska Diamond (née en 1988), actrice pornographique hongroise ;
 Amy Diamond (née en 1992), artiste suédoise ;
 Andrew Diamond (1967-), enseignant français, professeur d'histoire des États-Unis à l'Université de la Sorbonne ;
 Benjamin Diamond (né en 1972), musicien français de musique électronique ;
 Billy Diamond (1949-2010), homme politique, éducateur et homme d'affaires cri ;
 David Diamond (1915–2005), compositeur américain ;
 Debi Diamond (née en 1965), actrice pornographique américaine ;
 Diamond (Brittany Nicole Carpentero) (1985-), rappeuse américaine ;
 Douglas Diamond (né en 1953), économiste américain ;
 Dustin Diamond (1977-2021), acteur, réalisateur, producteur, directeur de la photographie et scénariste américain ;
 Fred Diamond (1964-), mathématicien américain ;
 Hugh Welch Diamond (1808 ou 1809-1886), psychiatre, photographe et polymathe britannique ;
 I. A. L. Diamond (1920-1988), scénariste roumain devenu américain ;
 Jack Diamond (1932-2022), architecte canadien ;
 Jared Diamond (né en 1937), écrivain, biologiste évolutionniste, physiologiste et biogéographe américain ;
 Jessica Diamond (1957-), artiste conceptuelle américaine connue pour ses dessins muraux et ses installations ;
 Jim Diamond (1953-2015), chanteur et musicien écossais ;
 John Diamond (1953-2001), journaliste et présentateur de télévision britannique ;
 King Diamond (né en 1956), pseudonyme de Kim Bendix Petersen, chanteur danois ;
 Larry Diamond (1951-), professeur américain, écrivain, conférencier, et conseiller américain sur la politique étrangère, l'aide internationale et la diplomatie ;
 Louis Diamond (1902-1999), pédiatre américain ;
 Michael Louis Diamond (1965-), rappeur et musicien américain, membre du groupe Beastie Boys ;
 Mya Diamond (née en 1981), actrice pornographique hongroise ;
 Neil Diamond (né en 1941), compositeur et acteur américain ;
 Paul S. Diamond (1953-), juge de district et juge fédéral américain ;
 Peter Diamond (né en 1940), économiste américain ;
 Reed Diamond (né en 1967), acteur américain ;
 
 Simony Diamond (née en 1983), actrice pornographique hongroise ;
 Simon-Pierre Diamond (né en 1985), homme politique québécois ;
 
 Thomas Diamond (né en 1983), joueur de baseball américain ;
 Zander Diamond (né en 1985), footballeur écossais.

personnage de fiction 
 Jack Diamond, héros d'une bande dessinée de Liliane Funcken et Fred Funcken.

Toponyme 

 et 
 

  ;
 Diamond Bar, une ville située dans le comté de Los Angeles, dans l'État de Californie, aux États-Unis
 Diamond, un village des comtés de Grundy et Will dans l'Illinois
 Diamond, une ville située dans le comté de Newton, dans l'État du Missouri
 The Diamond, un stade de baseball construit en 1985, situé à Richmond, dans l'État de Virginie
 Diamond Point Lookout Cabin, une cabane situér dans le comté de Gila, en Arizona.

autres
 Diamond Head, un spot de surf français situé en Charente-Maritime dans la commune de Saint-Clément-des-Baleines
 Diamond Hill (, Jyutping : ), une station du MTR de Hong Kong situé au nord de Kowloon
 Diamond, un cratère de (2867) Šteins

Musique

Entreprises 
 Diamond, label d'une compagnie de disque indépendante
 Diamond Records, label basé à New York

Groupe de musique 
 , groupe canadien formé en 1953

Titres d'œuvres

Albums 
 , album de 12012 sorti le 
 , album de 4Minute sorti le 
 , album de  sorti le 
 , album de  sorti le 
 , album de  sorti le 

 , album de  sorti le 
 , album de  sorti en 1988
 , album de  sorti le 
 , album de  sorti le .

Chansons 
 , chanson de Bump of Chicken présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de MISIA présente sur l'album  sorti le 
 , instrumentale écrite par  sortie en 
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de Starboy Nathan présente sur l'album  sorti le .

Cinéma 
 , film de  sorti en 1954
 , film muet allemand de  sorti en 1920
 Diamonds, titre original de Un coup de deux milliards de dollars, film israélien de Menahem Golan sorti en 1975
 Diamonds, comédie américaine de  sorti en 1999
 Daisy Diamond, film danois de  sorti en 2007.

Télévision 
 Diamonds, série télévisée britannique diffusée en 1981
 Diamonds, nom original de Paire d'as, série télévisée canadienne diffusée entre 1987 et 1989

Entreprises 
 Diamond Corporation Alkali, société américaine de produits chimiques
 Diamond Aircraft, société autrichienne de construction d'avions légers
 Diamond, marque belge de vélos (tout-terrain, route et enfants)
 , une entreprise agroalimentaire américaine
 Diamond, gang de rue reconnu pour vente de drogue, de vape ainsi que de substances qui se fument. Ennemis des « joker »

Divers 
 Diamond Light Source, un synchrotron de troisième génération situé à Didcot, Angleterre.
 Bob Diamond, personnage de Marvel comics
 Diamondback, un comics de Marve
 Diamond, le protagoniste des jeux vidéo Pokémon Diamant et Perle et Pokémon Platine
 Radisson Diamond, l'ancien nom du paquebot Asia Star, paquebot de type SWATH
 Sea Diamond, un navire de croisière de la compagnie chypriote  qui coula le , près des côtes de l'île de Santorin, dans les Cyclades
 Skewb Diamond, un casse-tête mécanique octaédrique équivalent au Cube de Rubik
 Silver Diamond, un manga des années 2000
 HTC Diamond, un téléphone portable de marque HTC sorti en 2008
 Diamond (ex Siem Diamond) remorqueur de haute mer
 

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de bateaux